Beckov může označovat:

 Beckov (hrad) – hrad na Slovensku u Nového Mesta nad Váhom,
 Beckov (okres Nové Mesto nad Váhom) – obec na Slovensku u Nového Mesta nad Váhom.